Шкудимка:

Реки
 Шкудимка (приток Суры)
 Шкудимка (приток Юловки)